Jerzy Wilim (1941-2014) – polski piłkarz
 Jerzy Wilim (ur. 1950) – polski żużlowiec